Altes Palais kan syfta på:
 Altes Palais, Berlin – Vilhelm I:s palats i Berlin, numera tillhörande Humboldtuniversitetet.
 Altes Palais, Hannover – tidigare palats i Hannover.
 Altes Palais, Schwerin – palats i Schwerin.